John Banister (1533–1610) – angielski anatom
 John Banister (1630–1679) – angielski kompozytor
 John Banister (1652–1692) – angielski przyrodnik
 John Banister (1734–1788) – amerykański prawnik